Invasione di Dominica (1761) – evento della guerra dei sette anni svoltosi nel giugno 1761.
Invasione di Dominica (1778) – evento della guerra anglo-francese svoltosi nel giugno 1778.